Dolina Czarna Gąsienicowa – dolina w polskich Tatrach Wysokich
 Dolina Czarna Jaworowa – dolina w słowackich Tatrach Wysokich
 Dolina Czarna Rakuska – dolina w Tatrach Bielskich
 Dolina Czarna Bielska – dolina w Tatrach Bielskich
 Dolina Czarnego Potoku (Dolina Czarna Podspadzka) – dolina w Tatrach Bielskich
 Dolinka Iwanowska (Dolina Czarna) – dolina w polskich Tatrach Zachodnich